Warden può riferirsi a:

Geografia
 Warden – villaggio dell'Inghilterra
Warden – città del Sudafrica situata nella provincia di Free State
 Warden – città degli Stati Uniti situata nello stato di Washington
 Old Warden – villaggio britannico situato nel Bedfordshire

Persone
 Archibald Warden – tennista britannico
 Jack Warden – attore statunitense
 Rick Warden – attore britannico

Altro
 Abbazia di Warden – abbazia britannica situata nel Bedfordshire
 Harry Warden – personaggio fittizio della saga Il giorno di San Valentino